Rio Rico Northeast, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Rio Rico Northwest, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Rio Rico Southeast, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Rio Rico Southwest, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Río Rico (Tamaulipas), een plaats in de Mexicaanse staat Tamaulipas